Кендис Берген () је америчка глумица и некадашња манекенка, рођена 9. маја 1946. године у Беверли Хилсу.

Филмографија 

|-
| 1982. || Ганди || -{Gandhi}- || Маргарет Бурк Вајт || 
|-
| 1984. || 2010 || -{2010: The Year We Make Contact}- || SAL 9000 (глас) ||
|-
| 2000. || Мис тајни агент || -{Miss Congeniality}- || Кети Морнингсајд ||
|-
| 2002. || Алабама, слатки доме || -{Sweet Home Alabama}- || Кејт Хенингс ||
|-
| 2014. || Срећан проклети Божић || -{Merry Friggin' Christmas}- || Дона Мичлер ||
|-
| 2018. || Клуб задовољних жена || -{Book Club}- || Шерон Мајерс ||
|-
| 2023. || Клуб задовољних жена 2: Следеће поглавље || -{Book Club 2 – The Next Chapter}- || Шерон Мајерс ||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1946.
Америчке глумице
Добитници награде Еми
Добитници награде Златни глобус
Вегетаријанци
Биографије живих особа